Пабло Эдуардо Сисньега Финк (; 7 июля 1995, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, вратарь клуба «Шарлотт».

Клубная карьера 
Сисньега — воспитанник клубов «Гвадалахара» и американского «Филадельфия Юнион».

В 2012 году Пабло перешёл в испанский «Реал Сосьедад», где он для получения игровой практики выступал за вторую команду в Сегунде B.

18 февраля 2019 года Сисньега перешёл в клуб MLS «Лос-Анджелес». За «Лос-Анджелес» он дебютировал 11 июня в матче Открытого кубка США против «Реал Солт-Лейк». В MLS дебютировал 28 июня в матче против «Колорадо Рэпидз». По окончании сезона 2021 срок контракта Сисньеги с «Лос-Анджелесом» истёк.

12 декабря 2021 года «Лос-Анджелес» продал права на Сисьенегу в MLS за $50 тыс. в общих распределительных средствах новичку лиги, клубу «Шарлотт», начинающему выступления в сезоне 2022. За «Шарлотт» он дебютировал 1 октября 2022 года в матче против «Филадельфии Юнион».

Достижения 
 
  «Лос-Анджелес»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Шарлотт»